«Wouldn’t It Be Nice» — песня американской группы The Beach Boys. Это первый трек на вышедшем в мае 1966 года альбоме Pet Sounds.

Через два месяца, 18 июля 1966 года, была издана в США как третий сингл с этого альбома, с песней «God Only Knows» на стороне Б. 30 июля песня «Wouldn’t It Be Nice» вошла в «Горячую сотню» американского журнала «Билборд», проведя там в сумме 11 недель. Максимальной — 8-й — позиции она достигла в сентябре. (Надо заметить, что в как минимум некоторых других странах стороны были поменяны местами.)

В 2014 году британский музыкальный журнал New Musical Express поместил песню «Wouldn’t It Be Nice» в исполнении группы The Beach Boys на 479 место своего списка «500 величайших песен всех времён».

Сюжет 

Песня поётся от имени молодой влюблённой пары, которые жалуются на то, что они слишком молоды для того, чтобы сбежать и пожениться, и фантазируют о том, как хорошо было бы быть старше (взрослыми).

Чарты

Недельные чарты

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Песни The Beach Boys
Синглы 1966 года
Синглы Capitol Records